Journey (band), een Amerikaanse rockband
 Journey (album van Journey), het eerste muziekalbum van deze band
 Journey (Colin Blunstone), een muziekalbum
 Journey (computerspel), een consolespel voor PlayStation 3
 Journey (Gert Emmens en Ruud Heij), muziekalbum uit 2007
 Journey (Glee), een aflevering van de Amerikaanse televisieserie Glee
 Journey (Karmic Society), het debuutalbum van de Duitse band Karmic Society
 Journey (tentoonstelling), een tentoonstelling over mensenhandel